Ulf Sandström ist der Name folgender Personen:

* Ulf Sandström (Musiker) (* 1964), schwedischer Musiker
 Ulf Sandström (Eishockeyspieler) (* 1967), schwedischer Eishockeyspieler